Дамашкан:

 Дамашкан, Виталие (род. 1999) — молдавский футболист.
 Дамашкан, Илья (род. 1995) — молдавский футболист.